Mahasamund (district), een district van de Indiase staat Chhattisgarh
 Mahasamund (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Mahasamund